Петлино — название населённых пунктов:

Болгария 
 Петлино — село в Кырджалийской области.

Россия 
 Петлино — село в Вадском районе Нижегородской области.
 Петлино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.